Santone – cognome italiano
 Angelo Santonè – ingegnere e architetto italiano